31-й выпуск  Гран-при Наций — шоссейной однодневной велогонки в формате индивидуальной раздельной гонки, проводившейся во Франции. Гонка протяжённостью 100 километров состоялась 20 сентября 1964 года. Победу одержал бельгийский велогонщик Вальтер Буке.

Результаты

Ссылки 
 Гран-при Наций 1964 на FirstCycling
 
 
  

1964 год в велоспорте
Спорт во Франции в 1964 году
Сентябрь 1964 года